Ortona (Latium), antiga ciutat del Latium propera al territori dels eques
 Ortona dels frentans, ciutat dels frentans a la costa de la mar Adriàtica a mig camí entre les desembocadures del Aternus (Pescara) i Sagrus (Sangro)
 Ortona (Abruços), municipi de la província de Chieti, a Itàlia